BS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bahame.
 kratica za Bachelor of Science
 igra s kartami BS (igra)

Glej tudi 

Kratice